Мигра́ция (, от migro — перехожу, переселяюсь).
Не путать с терминами «иммиграция» и «эмиграция».

В биологии 
 Миграция животных — передвижение живых организмов, вызванное изменением условий существования или в связи с прохождением цикла развития.
 Миграция птиц
 Миграция рыб
 Миграция растений
 Миграция клеток

В физико-химических науках 
 Миграция сейсмограмм — преобразование в сейсморазведке, относящееся к классу обратных задач, позволяющее оценить свойства среды по наблюдённому сейсмическому сигналу, прошедшему через эту среду.
 Миграция элементов — перемещение, перераспределение химических элементов в земной коре и на её поверхности.
 Миграция энергии — самопроизвольный переход энергии с одной частицы на другую.

В гуманитарных науках 
 Миграция капитала — движение капитала от одного экономического субъекта к другому (чаще всего межотраслевое или межстрановое).
 Миграция населения — перемещения населения, связанные с переменой места жительства.
 Трудовая миграция — перемещение работоспособного населения, связанное с поиском постоянной или временной работы.

В информационных технологиях 
 Миграция на свободное программное обеспечение — замена собственнического программного обеспечения на свободные аналоги.
 «Горячая» миграция серверов — удаление или добавление сервера в систему серверов без их отключения.

 Миграция — мультфильм 2023 года.

См. также 
 «Мигрант, или Brevi finietur» — роман украинских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко.